Naviraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Naviraí (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Naviraí (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar